Looptijd kan verwijzen naar:

 looptijd (natuurkunde), in natuurkunde en in regeltechniek
 looptijd (financiering en belegging), bijv. de looptijd van een obligatie
 looptijd (overeenkomst)
 looptijd (algoritme), de looptijd van een algoritme